Mellékhatás, gyógyszeres kezelés vagy egyéb beavatkozás után várt vagy nem várt hatás
 Mellékhatás, (2020–) magyar televíziós sorozat, amit Kovács Dániel Richárd rendezett

Hasonló
 Mellékhatások (2013), amerikai film, amit Steven Soderbergh rendezett